Чемпионат Польши по фигурному катанию () — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди польских фигуристов. Спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Начиная с чемпионата 2009 года, чемпионаты проводятся совместно с чемпионатами Чехии, Словакии, чуть позже и Венгрии.

Призёры

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Ссылки 
 Результаты 1998—1999
 Результаты 1999—2000
 Результаты 2000-2001s
 Результаты 2002—2003
 Результаты 2003—2004
 Результаты 2004—2005
 Результаты 2005—2006
 Результаты 2005—2006
 Результаты (ISU) 2005—2006
 Результаты 2006—2007
 Результаты 2006—2007
 Результаты 2007—2008
 Результаты 2007—2008
 2008—2009 Результаты объединённого чешского, польского и словацкого чемпионатов
 2009—2010 Результаты объединённого чешского, польского и словацкого чемпионатов
 2010—2011 Результаты объединённого чешского, польского и словацкого чемпионатов
 2011—2012 Результаты объединённого чешского, польского и словацкого чемпионатов

Чемпионаты Польши по фигурному катанию
Фигурное катание в Чехии
Фигурное катание в Словакии
Фигурное катание в Венгрии
Польша